DeConcini ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis DeConcini (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Evo Anton DeConcini (1901–1986), US-amerikanischer Jurist und Politiker